Gotha Go 229
 Gotha Go 242
 Gotha Go 244